José Batista de Oliveira (1897 — 1958)  foi um político brasileiro. Formado em engenharia e industrial de profissão, foi prefeito de Juiz de Fora de 1945 a 1946.

Ligações externas
 Página oficial da Prefeitura de Juiz de Fora

Prefeitos de Juiz de Fora
Mortos em 1958